Kalkbrenner, Kalckbrenner:
 Friedrich "Fritz" (Wilhelm) Kalkbrenner (1784–1849)
 Paul Kalkbrenner (1977, Leipzig)